Тишковский сельский совет () — входит в состав
Лубенского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Тишки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Тишки 
 с. Крутой Берег

Примечания